El topónimo Delano puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Delano, una ciudad en el estado de California;
 Delano, un municipio en el estado de Kansas;
 Delano, una ciudad en el estado de Minnesota;
 Delano, un pueblo fantasma en el estado de Nevada;
 Delano, un municipio en el estado de Pensilvania;
 Delano, un lugar designado por el censo en el estado anterior.